SHO steht für:
 Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö, vormaliger Name der finnischen Reederei Effoa
 Ford Taurus SHO (Super High Output), US-amerikanischer Pkw
 Homburg (Saar) Hauptbahnhof (DS100-Code)
 Internationaler Flughafen König Mswati III. (IATA-Code)
 Samenwerkende Hulporganisaties, ein niederländischer Verband von Hilfsorganisationen

ShO oder SHO steht für:
 Shoutout, statistischer Eintrag für ein komplettes Baseballspiel, bei dem ein einzelner Pitcher der gegnerischen Mannschaft keinen einzigen Run ermöglichte

Sho oder Shō steht für:
 Sho (Tibetisches Würfelspiel)
 Sho (Schriftart), Schriftart von Karlgeorg Hoefer
 Shō (Maßeinheit), japanisches Volumenmaß 
 Shō (Instrument), japanisches Blasinstrument
 Sho, tellerförmiger japanischer Gong, siehe Shōko

Shō ist der Name folgender Personen: 
 Shō Tai (1843–1901), König von Ryūkyū
Ishimoda Shō (1912–1986), japanischer Historiker

sho steht für:
 Shanga (Sprache) (ISO-639-3-Code), Mande-Sprache in Nigeria

Siehe auch:
 Scho (Begriffsklärung)
 Cho

Abkürzung